Wilhelm Elsner ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Elsner (Jurist) (Wilhelm Ferdinand Elsner von Gronow; 1786–1846), deutscher Jurist und Patriot 
 Wilhelm Elsner (Sänger) (1869–1903), mährischer Sänger (Tenor)
 Wilhelm Elsner (Gärtner) (1921–2013), deutscher Gärtner und Autor